Соревнования по дзюдо в весовой категории до 48 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 22 спортсменки.

Рёко Тани выиграла свою вторую подряд золотую медаль Олимпийских игр, отстояв чемпионское звание, добытое 4 года назад на играх в Сиднее.

Самым коротким поединком на турнире стал матч в 1/8 финала между француженкой Фредерикой Жоссине и белорусской спортсменкой Татьяной Москвиной. Он продолжался всего 15 секунд и закончился победой Жоссине.

Медалисты

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт